Patagonia – regione geografica dell'America meridionale
 Patagonia – film del 2010 di Marc Evans
 Patagonia – località dell'Arizona, negli Stati Uniti d'America
 Patagonia – azienda di abbigliamento statunitense